Котер има више значења:
 Котер (Ајова)
 Котер (Арканзас)